КТВ Зрењанин је српска телевизијска станица. Основана је 1993. године у Зрењанину.

КТВ се емитује путем сателита. Програм се емитује и преко платформе United Group (EОН).

Спољашње везе 
Званични сајт телевизије
КТВ Зрењанин - званични ЈуТјуб канал

Референце 

Телевизијске станице у Србији
Зрењанин